Шипуново — упразднённое село в Усть-Пристанском районе Алтайского края. Входило в состав Усть-Пристанского сельсовета. Упразднено в 2009 г.

История 
Село было основано в 1750 году. В 1926 году в селе имелось 87 хозяйств. В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Шипуновского сельсовета Пристанского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Усть-Пристанского района